Pentàpolis filistea, conjunt de cinc ciutats filistees (Ascaló, Ashdod, Ekron, Gath i Gaza)
 Pentàpolis de la mar Morta (Sodoma, Gomorra, Adamà, Seboïm i Bala o Segor)
 Pentàpolis cirenaica o Pentàpolis de Cirenaica, que també es podria anomenar Pentàpolis líbica o de Líbia (Cirene, Apol·lònia, Ptolemaida, Arsínoe i Berenice)
 Pentàpolis dòrica 
 Pentàpolis Annonària, divisió de l'Imperi Romà d'Orient a la península Itàlica durant el , formada per les ciutats de Fossombrone, Iesi, Cagli, Gubbio i Urbino
 Ducat de la Pentàpolis, cinc ciutats d'Itàlia sota domini romà d'Orient formant un districte de l'Exarcat de Ravenna (Ravenna, Forli, Forlimpopoli, Classe i Cesarea)

Referències